Кретас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Матаррания.  Занимает площадь  км². Население — 618 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página de Alfredo sobre Cretas; fiestas, historia, cultura..
 Aspectos Demográficos
 Mapa de carreteras
 Foro de Cretas
 fotografías de Cretas

Муниципалитеты Теруэля